П'єррпон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 П'єррпон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 П'єррпон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос